Спанци може да се отнася за:

 Спанци, село в Област Габрово, България;
 Спанци, на гръцки Фанос, село в дем Суровичево, Западна Македония, Гърция;